Bizzotto est un patronyme porté notamment par :

 Mara Bizzotto (1972-), femme politique italienne ;
 Romolo Bizzotto (1925-2017), joueur et entraîneur de football italien.

Patronyme italien